

Geografia

Austria 
 Schwende – dzielnica Dornbirna

Niemcy 
 Schwende – dzielnica Bad Wurzach

Szwajcaria 
 Schwende – gmina w kantonie Appenzell Innerrhoden